Людовик II (, ок. 1344 — ) — граф Блуа и Дюнуа с 1346 года.

Биография 
Старший сын графа Людовика I де Блуа-Шатильон, погибшего в 1346 году в битве при Креси, и его жены Жанны де Бомон.

До совершеннолетия находился под опекой матери, вышедшей замуж за намюрского графа Гильома I, а после её смерти (1350) — под опекой отчима.

В 1367 году продал графство Суассон Ангеррану VII де Куси, чтобы выкупить брата Ги, находившегося в Англии в заложниках после битвы при Пуатье (с 1360 года — по миру в Бретиньи).

Людовик II умер в 1372 году в возрасте около 27 лет. Женат он не был и потомства не оставил. Его владения наследовали братья: Жан — графство Блуа и сеньорию Авен, Ги — сеньории Ле Нувьен, Шимэ, Фюмэ и Ревен.

Примечания

Ссылки 
 les comtes de Blois-Châtillon

Графы Блуа
Графы Дюнуа
Дом де Шатильон
Правители Европы XIV века